

Miejscowości w Polsce 
 Czeberaki – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Milanów
 Czeberaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica

Miejscowości na Litwie 
 Czeberaki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie wisagińskim.

Przypisy